Reci-divo è un brano musicale del rapper italiano J-Ax, traccia conclusiva del quarto album in studio Meglio prima (?), pubblicato il 30 agosto 2011 dalla Best Sound.

Per il brano è stato realizzato un videoclip, pubblicato il 7 ottobre 2011 sul canale YouTube del rapper.

Note